est une expression anglaise signifiant « le plus recherché ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , titre original de Section contre-enquête, série télévisée américaine diffusée du  au  sur .
  ou  ou encore FBI: recherchés au Québec, série télévisée dramatique policière américaine diffusée depuis le  sur le réseau  et en simultané sur le réseau  au Canada.

Cinéma 

 , titre original de Wanted recherché mort ou vif, film américain de David Hogan sorti en 1997 ;
 , film indien de Sushant Mani sorti en 2011.

Album 

 , album de Hilary Duff sorti le  ;
 , album du groupe Kane and Abel sorti le .

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre